Minto (Samurai Shodown)

Localidades 

Minto (Alasca)
Minto (Dacota do Norte)

Veja também 
Minto Até ao Dizer que Minto
Nathan Minto

Desambiguação